Glende ist der Familienname folgender Personen:

 Gisela Glende (1925–2016), deutsche Parteifunktionärin (SED)
 Günter Glende (1918–2004), deutscher Parteifunktionär (SED)